Камышлово — топоним в Казахстане и России.

Населённые пункты 
 Камышлово — село в районе Магжана Жумабаева Северо-Казахстанской области Кахахстана.
 Камышлово — село в Аккайынском районе Северо-Казахстанской области Кахахстана.

Озёра 
 Камышлово — озеро в районе Магжана Жумабаева Северо-Казахстанской области Кахахстана.
 Камышлово — озеро в Исилькульском районе Омской области России.
 Камышлово — озеро в Москаленском районе Омской области России.

См. также